Trisulcosporium är ett släkte av svampar. Trisulcosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trisulcosporium